Western Hearts peut faire référence à plusieurs œuvres :

Au cinéma 
 Western Hearts, film américain de 1911 réalisé par Joseph A. Golden,
 Western Hearts, film américain de 1912 réalisé par Gilbert M. Anderson,
 Western Hearts, film américain de 1913 réalisé par Al Christie,
 Western Hearts, film américain de 1921 réalise par Clifford Smith.

Homonymie de titre